Национальный чемпионат I 1916/1917 () — 14-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1916/1917
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1916 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1917 году